ЗИС-5:

 ЗИС-5 (автомобиль) — советский грузовой автомобиль («трёхтонка»).
 76-мм танковая пушка образца 1941 года (ЗИС-5) — 76-мм танковая пушка.